{{Музыкальный коллектив
| Название          = Nightmare
| Фото              = 
| Годы              = 1979 — 1987с 1999
| Страна            = Франция
| Откуда            = Гренобль, Изер, Рона — Альпы
| Жанры             = 1979 — 1987хэви-металпауэр-металс 1999хэви-пауэр-металсимфоник-пауэр-метал
| Лейбл             = AFM Records
| Состав            = Barbara Mogore (вокал)Franck Milleliri (гитара)Matt Asselberghs (гитара/вокал)Yves Campion (бас-гитара)Niels Quiais (ударные)
| Сайт              = https://nightmare.band
}}

Nightmare — французская пауэр-метал-группа.

 История 
Сформировалась в 1979 году. Коллектив не обращал на себя какого-то особого внимания со стороны рекорд-компаний. Однако всё кардинальным образом изменилось в марте 1983 года, когда музыканты выступили в своём городе, Гренобле, на разогреве у Def Leppard. На стадионе собралось по меньшей мере четыре тысячи зрителей. После этого группа довольно скоро подписала контракт с Ebony Records на запись и выпуск дебютного альбома Waiting for the Twilight (1984).

 Дискография 
Студийные альбомы
 1984: Waiting for the Twilight 1985: Power of the Universe 1999: Astral Deliverance 2000: Live Deliverance (Live) 2001: Cosmovision 2003: Silent Room 2005: The Dominion Gate 2007: Genetic Disorder 2009: Insurrection 2011: One Night Of Insurrection (Live) 2012: The Burden Of God 2014: The Aftermath 2016: Dead Sun2020: Aeternam

Синглы
 1999 Astral Deliverance 
 2020 Divine Nemesis 

Концертные альбомы

 2000: Live Deliverance 
 2011: One Night of Insurrection''

Ссылки 
 Nightmare-Fra.Info

Хеви-метал-группы Франции
Пауэр-метал-группы Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году